Seznam divizij z zaporedno številko 75.

Seznam 
 Pehotne
 75. pehotna divizija (ZDA)
 75. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi